Niesen steht für:

 Niesen, das unwillkürliche explosionsartige Ausstoßen von Luft durch die Nase
 Niesen (Berg), Berg im Berner Oberland
 Niesen (Willebadessen), Stadtteil von Willebadessen in Nordrhein-Westfalen

Niesen ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Niesen (* 1963), deutscher Künstler, Autor und Verleger
 Matthias Niesen (16. Jahrhundert–1631), deutscher Zisterzienser-Abt im Kloster Himmerod
 Peter Niesen (* 1964), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Niessen
 Nisen